Zkratka VSE může znamenat:

 Velká sovětská encyklopedie
 Východoslovenská Energetika 
 Vienna Stock Exchange
 Vadodara Stock Exchange
 Varaždin Stock Exchange
 Vancouver Stock Exchange
 Microsoft Visual Studio Express

Podobné 
 VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze